Manera ima više značenja:
 Manera, Como
 Manera, Cuneo